Das Saterlied (saterfriesisch: Seelter Läid) gilt als Regionalhymne des Saterlandes in Ost-Friesland. Es wurde wahrscheinlich in den 1920er Jahren von dem Vikar Wilhelm Schulte in saterfriesischer Sprache verfasst. Er wird zur Melodie von Brüder lagert euch im Kreise gesungen. Es war auch bei saterfriesischen Auswanderern in den USA sehr beliebt.

Text

Einzelnachweise 

Saterland
Regionalhymne
Friesische Sprache
Friesische Kultur